Seznam sportovců podle získaných medailí na letních olympijských hrách uvádí přehled olympioniků s nejvyšším počtem vybojovaných olympijských kovů v historii olympijských her.

Nejúspěšnější sportovci 
 Jediným mužem v historii olympijských her, který získal zlatou medaili při zimním i letním klání, byl Eddie Eagan z USA. V roce 1920 si vyboxoval zlato na letních hrách, v roce 1932 byl členem zlaté posádky čtyřbobu v Lake Placid.
 Nejvytrvalejším zlatým medailistou v historii je britský veslař Steve Redgrave, který si v letech 1984 až 2000 vybojoval zlato na pěti po sobě následujících olympiádách.

Externí odkazy 
 
 Nejlepší v historii na iDNES.cz

Olympijští medailisté
Seznamy medailistů na letních olympijských hrách